Pseudometapterus är ett släkte av insekter. Pseudometapterus ingår i familjen rovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rovskinnbaggar
Pseudometapterus